Pierre couverte steht für folgende Dolmen in Frankreich:

 Pierre couverte von Beaupreau, Département Maine-et-Loire
 Pierre Couverte de Saugré, Département Maine-et-Loire
 Pierre Couverte du Mousseau, Département Maine-et-Loire
 Dolmen Pierre Couverte (Pontigné), Département Maine-et-Loire
 Dolmen Pierre couverte von Bué, Département Indre
 Dolmen la Pierre couverte (Duneau), Département Sarthe